Amon je lahko: 

 Amon, najvišje božanstvo v egipčanski mitologiji
 Amon, prejšnje ime ameriške death metal skupine Deicide
 Amon Amarth, švedska melodic death metal skupina
 Amon (Formula 1), nekdanje britansko moštvo Formule 1
 Amon (priimek), slovenski priimek